Jonathan Trelawny (1568–1604) – angielski polityk, deputowany z Cornwall
 Jonathan Trelawny (1623–1681) – angielski polityk, deputowany z  East Looe, Cornwall i Liskeard, 2 baronet
 Jonathan Trelawny (1650–1721) – angielski biskup, 3 baronet